Manzecchi ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Manzecchi (1931–1979), italienischer Jazz-Schlagzeuger
 Patrick Manzecchi (* 1969), deutscher Jazz-Schlagzeuger